Paranoid (paranoide in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Paranoid – film del 2000 di John Duigan

Musica 
 Paranoid – album dei Black Sabbath del 1970
 Paranoid – singolo dei Black Sabbath del 1971, dall'omonimo album
 Paranoid – album dei Waldo's People del 2008
 Paranoid – singolo dei Jonas Brothers del 2009, dall'album Lines, Vines and Trying Times
 Paranoid – singolo di Kanye West del 2009, dall'album 808s & Heartbreak
 Paranoid – gruppo musicale EBM tedesco

Televisione 
 Paranoid – serie televisiva britannica del 2016.